PS One steht für:
 MoMA PS1
 eine Spielkonsole von Sony, siehe PlayStation#PSone